«Локомотив» — бывший российский футбольный клуб из Калуги.

История 

Команда «Локомотив» была создана в 1936 году. Многократный чемпион Калужской области (1946, 1947, 1950—1954, 1956) и обладатель Кубка Калужской области (1948—1952, 1954, 1955, 1957—1959). В классе «Б» клуб появился в 1965 году (до этого пять сезонов (1960—1964) в классе «Б» Калугу представлял «Спутник»). И с первого захода железнодорожники едва не выиграли зону, лишь на очко отстав от ленинградского «Автомобилиста» и калининградской «Балтики». На следующий год калужане уже первые, и после победы в финале первенства РСФСР «Локомотив» выходит в класс «А». В 1963—1969 годах главным тренером калужского «Спутника» / «Локомотива» был Владимир Добриков. В 1973 году в зональном турнире «Локомотив» был вторым, а в 1977 году под руководством тренера Юрия Круглова железнодорожники во второй раз стали чемпионами РСФСР. Дважды они выходили и в финал республиканского кубка, но оба раза терпели неудачи. В 1974 году сильнее был магнитогорский «Металлург», а в 1981 — омский «Иртыш». Но в конце 70-х годов результаты «Локомотива» стали резко ухудшаться, и в 1982 году клуб прекратил существование. Клуб был возрождён в 1996 году на базе футбольного клуба «Смена-ПРМЗ», выступавшего в первенстве среди КФК. «Локомотив» представлял «Калужский завод „Ремпутьмаш“».

Лучшие результаты: Чемпион РСФСР (1966, 1977), 7-е место в зоне «Центр» второго дивизиона (2001), 1/16 финала Кубка России (2001/02).

27 февраля 2007 года на основании заявления о добровольном выходе из состава членов Ассоциации ПФЛ и в связи с отказом от участия в соревнованиях Совет Лиги исключил из Ассоциации ПФЛ футбольный клуб «Локомотив» (Калуга).

В 2008 году калужский «Локомотив» впервые в новейшей истории клуба выиграл чемпионат Калужской области, а в 2009 году стал вторым призёром зоны «Черноземье» любительского первенства России, уступив первое место другой калужской команде — «МиК».

Статистика клуба в первенстве и Кубке СССР и России (1965—2007)
{|class="mw-datatable"
|- style="background:#efefef; font-size:90%"
! Сезон
! Клуб
! Класс
! Лига
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! Кубок СССР и России
! Лучший бомбардир
! Главный тренер
|-
|align=center|1960
|align=center|Спутник
|align=center|II
|align=center|класс Б, РСФСР, 1 зона
|align=center|14
|align=center|30
|align=center|8
|align=center|5
|align=center|17
|align=center|36─68
|align=center|-32
|align=center|
|align=center|35,00
|align=center|─
|align=left| Генрих Замолодчиков
|align=left| Герман Золотухин
|-
|align=center|1961
|align=center|Спутник
|align=center|II
|align=center|класс Б, РСФСР, 1 зона
|align=center|10
|align=center|24
|align=center|5
|align=center|4
|align=center|15
|align=center|25─51
|align=center|-26
|align=center|
|align=center|29,17
|align=center|Зона 1 РСФСР, 1/2
|align=left| ─
|align=left| Герман Золотухин
|-
|align=center|1962
|align=center|Спутник
|align=center|II
|align=center|класс Б, РСФСР, 1 зона
|align=center|16 ↓
|align=center|32
|align=center|4
|align=center|12
|align=center|16
|align=center|26─45
|align=center|-19
|align=center|
|align=center|31,25
|align=center|Зона 1 РСФСР, 1/2
|align=left| ─
|align=left| Леонид Маракуев
|-
|align=center|1963
|align=center|Спутник
|align=center|III
|align=center|класс Б, РСФСР, 1 зона
|align=center|16
|align=center|30
|align=center|3
|align=center|7
|align=center|20
|align=center|18─55
|align=center|-37
|align=center|
|align=center|21,67
|align=center|Зона 1 РСФСР, 1/8
|align=left| Геннадий Карасёв
|align=left| Дмитрий Смирнов
|-
|align=center|1964
|align=center|Спутник
|align=center|III
|align=center|класс Б, РСФСР, 1 зона
|align=center|12
|align=center|32
|align=center|6
|align=center|13
|align=center|13
|align=center|25─38
|align=center|-13
|align=center|
|align=center|39,06
|align=center|Зона 1 РСФСР, 1/8
|align=left| ─
|align=left| Владимир Добриков
|-
|-----
! colspan="16" align="left" |
|-----
|-
|align=center|1965
|align=center|Локомотив
|align=center|III
|align=center|класс Б, РСФСР, 1 зона
|align=center|
|align=center|34
|align=center|15
|align=center|14
|align=center|5
|align=center|45─27
|align=center|+18
|align=center|
|align=center|64,71
|align=center|─
|align=left| Юрий Конопелькин
|align=left| Владимир Добриков
|-
|rowspan="2" align=center|1966
|align=center rowspan="2"|Локомотив
|rowspan="2" align=center|III
|align=center|класс Б, РСФСР, 1 зона
|align=center| ↑
|align=center|32
|align=center|18
|align=center|10
|align=center|4
|align=center|53─24
|align=center|+29
|align=center|
|align=center|71,88
|rowspan="2" align=center|Зона 1 РСФСР, 1/8
|rowspan="2" align=left| Борис Клещёв
|rowspan="2" align=left| Владимир Добриков
|-
|align=center|класс Б, РСФСР, Финал
|align=center| ↑
|align=center|7
|align=center|6
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|13─2
|align=center|+11
|align=center|
|align=center|92,86
|-
|align=center|1967
|align=center|Локомотив
|align=center|II
|align=center|класс А, вторая группа
|align=center|18
|align=center|38
|align=center|9
|align=center|10
|align=center|19
|align=center|31─54
|align=center|-23
|align=center|
|align=center|36,84
|align=center|1/64
|align=left| Евгений Лоскутов
|align=left| Владимир Добриков
|-
|align=center|1968
|align=center|Локомотив
|align=center|II
|align=center|класс А, вторая группа
|align=center|13
|align=center|40
|align=center|13
|align=center|9
|align=center|18
|align=center|35─56
|align=center|-21
|align=center|
|align=center|43,75
|align=center|1/64
|align=left| Анатолий Мосаленков
|align=left| Владимир Добриков
|-
|align=center|1969
|align=center|Локомотив
|align=center|II
|align=center|класс А, вторая группа
|align=center|19 ↓
|align=center|38
|align=center|10
|align=center|11
|align=center|17
|align=center|25─42
|align=center|-17
|align=center|
|align=center|40,79
|align=center|1/32
|align=left| Василий Ястребов
|align=left| Владимир Добриков
|-
|align=center|1970
|align=center|Локомотив
|align=center|III
|align=center|класс А, вторая группа
|align=center|8
|align=center|42
|align=center|14
|align=center|16
|align=center|12
|align=center|47─56
|align=center|-9
|align=center|
|align=center|52,38
|align=center|1/128
|align=left| Юрий Конопелькин
|align=left| Валерий Бехтенев
|-
|align=center|1971
|align=center|Локомотив
|align=center|III
|align=center|Вторая лига, 2 зона
|align=center|7
|align=center|38
|align=center|16
|align=center|10
|align=center|12
|align=center|45─41
|align=center|+4
|align=center|
|align=center|50,88
|align=center|─
|align=left| Юрий Конопелькин
|align=left| Валерий Бехтенев
|-
|align=center|1972
|align=center|Локомотив
|align=center|III
|align=center|Вторая лига, 2 зона
|align=center|4
|align=center|38
|align=center|18
|align=center|12
|align=center|8
|align=center|49─27
|align=center|+22
|align=center|
|align=center|57,89
|align=center|─
|align=left| Владимир Морозов
|align=left| Эдуард Данилов
|-
|align=center|1973
|align=center|Локомотив
|align=center|III
|align=center|Вторая лига, 4 зона
|align=center|
|align=center|34
|align=center|18
|align=center|10
|align=center|6
|align=center|51─30
|align=center|+21
|align=center|
|align=center|67,65
|align=center|Кубок РСФСР, 1/32
|align=left| Василий Милес
|align=left| Эдуард Данилов
|-
|align=center|1974
|align=center|Локомотив
|align=center|III
|align=center|Вторая лига, 2 зона
|align=center|6
|align=center|40
|align=center|19
|align=center|11
|align=center|10
|align=center|44─30
|align=center|+14
|align=center|
|align=center|61,25
|align=center|Кубок РСФСР 
|align=left| Василий Милес  Вячеслав Кузьмин
|align=left| Эдуард Данилов
|-
|align=center|1975
|align=center|Локомотив
|align=center|III
|align=center|Вторая лига, 3 зона
|align=center|7
|align=center|38
|align=center|15
|align=center|13
|align=center|10
|align=center|49─37
|align=center|+12
|align=center|
|align=center|56,58
|align=center|Кубок РСФСР, 1/4
|align=left| Василий Милес
|align=left| Эдуард Данилов
|-
|align=center|1976
|align=center|Локомотив
|align=center|III
|align=center|Вторая лига, 3 зона
|align=center|
|align=center|40
|align=center|21
|align=center|10
|align=center|9
|align=center|48─30
|align=center|+18
|align=center|
|align=center|65,00
|align=center|Кубок РСФСР, 1/2
|align=left| Василий Милес
|align=left| Эдуард Данилов
|-
|rowspan="2" align=center|1977
|align=center rowspan="2"|Локомотив
|rowspan="2" align=center|III
|align=center|Вторая лига, 1 зона
|align=center|4
|align=center|40
|align=center|21
|align=center|10
|align=center|9
|align=center|55─29
|align=center|+26
|align=center|
|align=center|65,00
|rowspan="2" align=center|Кубок РСФСР, 1/32
|rowspan="2" align=left| Василий Милес
|rowspan="2" align=left| Гелий Путевской  Юрий Круглов
|-
|align=center|РСФСР, Финал
|align=center|
|align=center|7
|align=center|7
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|12─2
|align=center|+10
|align=center|
|align=center|100
|-
|align=center|1978
|align=center|Локомотив
|align=center|III
|align=center|Вторая лига, 1 зона
|align=center|11
|align=center|46
|align=center|21
|align=center|7
|align=center|18
|align=center|54─59
|align=center|-5
|align=center|
|align=center|53,26
|align=center|─
|align=left| Александр Пискарёв
|align=left| Юрий Круглов
|-
|align=center|1979
|align=center|Локомотив
|align=center|III
|align=center|Вторая лига, 1 зона
|align=center|13
|align=center|46
|align=center|18
|align=center|14
|align=center|14
|align=center|55─37
|align=center|+18
|align=center|
|align=center|54,35
|align=center|─
|align=left| Евгений Чижик
|align=left| Юрий Круглов
|-
|align=center|1980
|align=center|Локомотив
|align=center|III
|align=center|Вторая лига, 1 зона
|align=center|14
|align=center|36
|align=center|9
|align=center|7
|align=center|20
|align=center|36─58
|align=center|-22
|align=center|
|align=center|34,72
|align=center|Кубок РСФСР, 1/8
|align=left| Валерий Алистаров
|align=left| Юрий Круглов
|-
|align=center|1981
|align=center|Локомотив
|align=center|III
|align=center|Вторая лига, 1 зона
|align=center|11
|align=center|32
|align=center|10
|align=center|10
|align=center|12
|align=center|27─39
|align=center|-12
|align=center|
|align=center|46,88
|align=center|Кубок РСФСР 
|align=left| Валерий Алистаров
|align=left| Николай Растегаев
|-
|align=center|1982
|align=center|Локомотив
|align=center|III
|align=center|Вторая лига, 1 зона
|align=center|13
|align=center|30
|align=center|6
|align=center|9
|align=center|15
|align=center|23─36
|align=center|-13
|align=center|
|align=center|35,00
|align=center|─
|align=left| Александр Холопов
|align=left| Николай Растегаев
|-----
! colspan="16" align="left" |
|----- 
|-
|align=center|1997
|align=center|Локомотив
|align=center|IV
|align=center|Третья лига, 4 зона
|align=center|8 ↑
|align=center|36
|align=center|16
|align=center|6
|align=center|14
|align=center|56─47
|align=center|+9
|align=center|
|align=center|50,00
|align=center|
|align=left| Николай Сидоров
|align=left| Александр Сахаров
|-
|align=center|1998
|align=center|Локомотив
|align=center|III
|align=center|Второй дивизион, Центр
|align=center|17
|align=center|40
|align=center|8
|align=center|13
|align=center|19
|align=center|34─62
|align=center|-28
|align=center|
|align=center|30,83
|align=center|1/64
|align=left| Евгений Лосев
|align=left| Александр Сахаров  Александр Павлов
|-
|align=center|1999
|align=center|Локомотив
|align=center|III
|align=center|Второй дивизион, Центр 
|align=center|12
|align=center|36
|align=center|12
|align=center|9
|align=center|15
|align=center|40─48
|align=center|-8
|align=center|
|align=center|41,67
|align=center|1/64
|align=left| Евгений Лосев
|align=left| Александр Сахаров
|-
|align=center|2000
|align=center|Локомотив
|align=center|III
|align=center|Второй дивизион, Центр
|align=center|10
|align=center|38
|align=center|14
|align=center|9
|align=center|15
|align=center|41─39
|align=center|+2
|align=center|
|align=center|44,74
|align=center|1/256
|align=left| Александр Середохин
|align=left| Александр Сахаров
|-
|align=center|2001
|align=center|Локомотив
|align=center|III
|align=center|Второй дивизион, Центр
|align=center|7
|align=center|38
|align=center|19
|align=center|5
|align=center|14
|align=center|60─53
|align=center|+7
|align=center|
|align=center|54,39
|align=center|1/64
|align=left| Александр Середохин  Михаил Толкачёв
|align=left| Александр Сахаров
|-
|align=center|2002
|align=center|Локомотив
|align=center|III
|align=center|Второй дивизион, Центр
|align=center|12
|align=center|38
|align=center|11
|align=center|14
|align=center|13
|align=center|41─50
|align=center|-9
|align=center|
|align=center|41,23
|align=center|1/16
|align=left| Сергей Анохин
|align=left| Александр Сахаров
|-
|align=center|2003
|align=center|Локомотив
|align=center|III
|align=center|Второй дивизион, Центр
|align=center|14
|align=center|36
|align=center|8
|align=center|11
|align=center|17
|align=center|32─46
|align=center|-14
|align=center|
|align=center|32,41
|align=center|1/128
|align=left| Сергей Анохин
|align=left| Александр Сахаров
|-
|align=center|2004
|align=center|Локомотив
|align=center|III
|align=center|Второй дивизион, Центр
|align=center|17
|align=center|32
|align=center|5
|align=center|5
|align=center|22
|align=center|21─45
|align=center|-24
|align=center|
|align=center|20,83
|align=center|1/128
|align=left| Гела Дзагнидзе
|align=left| Александр Сахаров
|-
|align=center|2005
|align=center|Локомотив
|align=center|III
|align=center|Второй дивизион, Центр
|align=center|14
|align=center|34
|align=center|11
|align=center|4
|align=center|19
|align=center|37─53
|align=center|-16
|align=center|
|align=center|26,47
|align=center|1/256
|align=left| Николай Сидоров
|align=left| Хаким Фузайлов
|-
|align=center|2006
|align=center|Локомотив
|align=center|III
|align=center|Второй дивизион, Центр
|align=center|14
|align=center|34
|align=center|8
|align=center|11
|align=center|15
|align=center|34─47
|align=center|-13
|align=center|
|align=center|34,31
|align=center|1/128
|align=left| Александр Середохин
|align=left| Вячеслав Ледовских
|-
|align=center|2007
|align=center|Локомотив
|align=center|─
|align=center|─
|align=center|─
|align=center|─
|align=center|─
|align=center|─
|align=center|─
|align=center|─
|align=center|─
|align=center|─
|align=center|─
|align=center|1/256
|align=left|─
|align=left| Вячеслав Ледовских
|}

Известные игроки 

 Анатолий Концевов — чемпион РСФСР 1966 года, выступал за московский ЦСКА.
 Николай Кореннов — провёл 22 матча в Высшей лиге СССР.
 Александр Львов — спортивный журналист.
 Валерий Алистаров — чемпион РСФСР 1977 года, Выступал в высшей лиге Чемпионата Украины за «Буковину» (был капитаном команды) и «Кремень».
 Василий Милес — чемпион РСФСР 1966 года, один из лучших бомбардиров в истории команды.
  Иван Сорокин — капитан московского «Локомотива» в 1963—1964 годах.
 Сергей Цейтин — воспитанник московского «Локомотива», провёл 12 матчей в Высшей лиге СССР.
 Юрий Рыжов — играл в московском «Локомотиве», провёл свыше 200 матчей за ФК «Кузбасс». Мастер спорта СССР.
 Николай Сидоров — в Высшей лиге Чемпиона России выступал за ярославский «Шинник».
 Максим Блинов — играл в дубле «Локомотива» (Москва).
 Сергей Волков — многолетний игрок «Амкара».
 Андрей Калайчев — выступал за «Локомотив» (Москва) и «Торпедо» (Москва), бронзовый призёр чемпионата СССР, провёл 1 матч за сборную СССР.
 Владимир Кисенков — выступал за «Спартак-Нальчик» и «Динамо» (Москва), в настоящее время игрок ФК «Калуга».
 Евгений Лосев — выступал за «Шинник» и ФК «Орёл».
 Вячеслав Лунёв — чемпион РСФСР 1966 года в составе калужского «Локомотива».
 Егор Медников — в 1974 году выступал за Спартак, серебряный призёр чемпионата СССР.
 Валерий Головкин — чемпион РСФСР 1966 года, выступал за московский «Локомотив» и «Машиностроитель» из Пскова.
 Сергей Митин — выступал за «Крылья Советов» и «Амкар».
 Константин Камнев — советский и российский футболист, получивший известность в «Асмарале», новороссийском «Черноморце» и «Уралане».
 Валерий Шелудько — чемпион РСФСР 1966 года, капитан московского «Локомотива» в 1970—1972 годах.
 Евгений Иванов — выступал за известные клубы России и Кипра.
 Виталий Сафронов — выступал за «Крылья Советов» и «Динамо» (Москва). Всего за российские команды на высшем уровне: 254 игры, 57 голов.
 Эдуард Дёмин — выступал за «Черноморец» и «Кубань». Работает тренером.
 Кантемир Берхамов — начинал в «Локомотиве» профессиональную карьеру.
 Сергей Анохин — выступал за «Витязь» Подольск, «Металлург-Кузбасс» Новокузнецк, «Авангард» Курск. За карьеру забил более 100 мячей, в том числе — десять в Первом дивизионе.

Известные тренеры 
 Владимир Добриков — в 1966 году впервые в истории клуба выиграл с «Локомотивом» Чемпионат РСФСР.
 Юрий Круглов — вместе с «Локомотивом» одержал победу в Чемпионате РСФСР 1977.
 Гелий Путевской — был тренером команды в 1977 году.
 Вячеслав Ледовских — известный тренер, чемпион Первой лиги Казахстана 2007 года.
 Хаким Фузайлов — нынешний главный тренер сборной Таджикистана.

Достижения команды 
«Локомотив» всего провел во втором дивизионе 6 сезонов — 226 матчей (+72 =61 −93). Разница забитых и пропущенных мячей: 248—298. Лучшее достижение — 7 место в зоне «Центр» второго дивизиона (2001). Наибольшее количество матчей за команду отыграл Роман Жуленко (капитан команды) — 180.

СДЮШОР «Смена» 
Детская СДЮШОР «Смена» (район Малинники) образована в 1993 году. Приоритет в руководстве и составе команды отдан местным тренерам и футболистам. В школе работают 6 тренеров. Почти каждый год воспитанники калужского футбола приглашаются и в другие клубы. За одиннадцать лет СДЮШОР «Смена» подготовила свыше 500 футболистов, из них более чем 100 игрокам был присвоен первый взрослый разряд.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
  (СССР)
  (Россия)
 Профиль на сайте Wildstat.ru (СССР)
 Профиль на сайте Wildstat.ru (Россия)
 Статистика на klisf.info

Футбольные клубы России
Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Калуги
Железнодорожные футбольные клубы